Live at the Apollo peut faire référence à plusieurs albums enregistrés à l'Apollo Theater (New York) :

 James Brown a enregistré 4 albums intitulés Live at the Apollo :
 Live at the Apollo (1963), album sorti en 1963 ;
 Live at the Apollo, Volume II, album sorti en 1968 ;
 Revolution of the Mind: Recorded Live at the Apollo, Vol. III, album sorti en 1971 ;
 Live at the Apollo 1995, album sorti en 1995 ;
 Live at the Apollo, album de Ben Harper sorti en 2005 ;
 Live at the Apollo, album de B. B. King sorti en  ;
 Live at The Apollo, album des Stranglers sorti en 2003.

Autres 

 Live at the Apollo, un show anglais diffusé sur BBC One.

Voir aussi